Dionís o Dionisi de Calcis (en llatí Dyonisius, en grec antic Διονύσιος) fou un historiador grec que va viure al  i va escriure una obra sobre la fundació de ciutats (κτίσεις) en cinc llibres, del qual es conserven diversos fragments.

No es coneix res de la seva vida. El citen Marcià d'Heraclea, Suides, Valeri Harpocratió, Plutarc i d'altres.

Referències 

Historiadors de la Grècia romana
Escriptors de la Grècia romana